JEP steht als Abkürzung für:

 Jabber Enhancement Proposal, siehe XMPP Extension Protocol
 Java Math Expression Parser, eine Open-Source-Java-Bibliothek
 JDK Enhancement Proposal, Erweiterungsvorschläge für das Java Development Kit
 Jersey-Pfund (engl. Jersey Pound), die Währung der Insel Jersey
 Journal of Economic Perspectives, eine wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Journal of Experimental Psychopathology, Fachzeitschrift für Psychopathologie

JEP